ETC eller etc kan syfta på

 ETC (tidskrift) – en vänsterorienterad svensk tidskrift grundad 1978
 Dagens ETC – en vänsterorienterad svensk dagstidning, grundad 2005
 ETC Göteborg – en tidigare dagstidning, grundad 2017
 ETC – bedriver forskning om bioenergi, förbränning och förgasning i Piteå, se Energitekniskt centrum
 ETC (Energi Teknik Centrum) Battery and FuelCells Sweden AB – ett utvecklingsbolag 
 ETC – , ett antispinnsystem på Volvobilar, se Elektronisk stabilitetskontroll
 ETC – IATA:s kod för en flygplats i Tarboro, North Carolina, USA, se Tarboro-Edgecombe Airport, 
 ETC – ICAO:s kod för ett tidigare flygbolag i Sudan, se Trans Attico